Uirapuru peut faire référence à :
 Uirapuru ou Troglodyte arada, espèce d'oiseaux de la famille des Troglodytidae ;
 Aerotec Uirapuru, un avion d’entraînement militaire brésilien ;
 , pièce orchestrale composée par Heitor Villa-Lobos.

Toponyme 

 Uirapuru, municipalité brésilienne située dans l'État de Goiás.